Mundo de Dentro é o décimo segundo álbum solo do cantor e compositor Dori Caymmi, lançado em 2010.

Faixas 
 Quebra-Mar (participação de Renato Braz)
 Rio Amazonas
 É o amor outra vez
 Chutando Lata (participação de Edu Lobo)
 Delicadeza
 Dia de Graça
 Dança do Tucano
 Sem Poupar Coração
 Flauta, Sanfona e Viola
 Mundo de Dentro
 Fora de Hora
 Armadilhas de um Romance
 Saudades de Amar

Álbuns de Dori Caymmi
Álbuns de 2010